Нефтечали́нский райо́н () — административная единица на юге Азербайджана. Административный центр — город Нефтечала.
«Нефтчала» происходит из слов «нефт» и «чала» и имеет значение «нефтяная яма».
После открытия крупных нефтяных месторождений в районе Нефтчала в первые годы существования Советского Союза в двадцатом веке здесь были построены крупные поселения, такие как Трест и поселение для рабочих и жителей. В 1952 году район получил название Нефтечала. Долгое время название «Нефтечала» носил 26-ой поселок. Среди населения район также назывался Ноютхана. Название Нефтечалы в исторических источниках использовалось наряду с именами Боят, Сеидлар, Гобу, Чала, Пиратаван.

Административное устройство 

Нефтечалла — единственный город района. В районе находятся три посёлка городского типа (Банк, Гасанабад и Хыллы) и 48 сёл: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Еникишлаг, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Ранее существовавшие сёла , , , ,  и  были упразднены.

География 
Нефтечалинский район на севере граничит с Сальянским районом, на юге — с Кызылагаджским государственным заповедником. Считается равнинным районом. Территория района расположена на отметке 22 метра ниже уровня моря. Распространены антропогенные отложения. На территории района находится остров Кюркоса , который из-за падения уровня моря иногда превращается в полуостров. Имеется несколько грязевых вулканов. В результате их деятельности в районе образовался остров Кюр-Дашы. На границе с Сальянским районом расположено солёное озеро Дуздаг .

История 
Нефтечалинский район был образован как административный район в составе Азербайджанской ССР 11 февраля 1940 года. До этого времени он находился в составе Сальянского района. В сентябре 1955 года к Нефтечалинскому району была присоединена часть территории упразднённого Хиллинского района. В 1963 году от Сальянского района отделили Нефтечалинскую промышленную зону, однако подобная смешанная система управления не оправдала себя, и Нефтечалинский район был вновь ликвидирован в 1965 году, вернувшись в состав Сальянского района. Через 7 лет 27 апреля 1973 года по инициативе руководителя республики Гейдара Алиева район вновь был выделен в самостоятельное административное территориальное образование.

Климат 
Климат района умеренно жаркий, полупустынный с засушливым летом. Частые ветра являются причиной резкого изменения климата. В районе распространены полупустынные степные и засоленные почвы. На территории района произрастает мята, шиповник, лакричник, хвощ, ромашка.

Экономика 
С 1991 до 2021 года входил в состав Аранского экономического района. С 7 июля 2021 года входит в состав Ширван-Сальянского экономического района.

Основу экономики района составляет хлопководство, зерноводство, кормоводство и животноводство. По данным 2006 года в регионе насчитывалось 17 предприятий. По состоянию на 2009 год в регионе действуют 23 промышленных предприятия. Доля негосударственного сектора в объеме промышленного производства составляет 87,8%.

Основные отрасли промышленности — горная, переработка хлопка-сырца, производство кирпича для строительства, поставки и распределение газа, производство цветных металлов. 

В районе имеется нефтегазовая промышленность, рыбоперерабатывающий завод «Банкя», йодброминовый завод «АзерЙод», работающий с 1931 года, консервные заводы. 

В 1872 году была пробурена первая нефтяная скважина.

Достопримечательности 
В районе расположено 750 дворцов культуры, историко-краеведческих музеев. Имеется 34 мечети. В районе находятся памятники, относящиеся к XIX веку: мечеть Фатимеи-Зяхра в посёлке Хыллы; административное здание Рыбного комбината, церковь, мавзолей Гейдара Алмазова, построенный в 1894 году, монумент, воздвигнутый в 2004 году в честь погибших в 1918 году турецких солдат. 

Также сооружён памятный комплекс в честь войны 1941—1945 гг., комплексы, посвящённые Великой Отечественной войне, возведённый в 1998-ом году монумент в честь погибших 20 января 1990 года. 

На территории района найдено множество материальных и культурных образцов, относящихся к IX—XI векам.

Население 
Население составляет 80 390 человек. Средняя плотность населения - 55 чел./км². В городе проживает 47,8% населения, 52,2% — в деревнях. 48,8% населения составляют мужчины, 51,2% — женщины.

Известные люди 
Самедов, Огтай Абил оглы  ― азербайджанский учёный-физик, директор Института радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент Национальной академии наук (2017), профессор, доктор физико-математических наук

См. также 
 Административно-территориальное деление Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Исполнительной власти Нефтечалинского района 
 Нефтечала: и нефть, и рыба
 Через 3 года Азербайджан станет одним из крупнейших производителей иода 
 Пятьдесят третий элемент 
 Demographic Indicators